Наливна:
 Наливна — станція Приволзької залізниці
 Наливна — зупинний пункт Красноярської залізниці
 Наливна — зупинний пункт Південно-Західної залізниці
 Рені-Наливна — станція Одеської залізниці